The Tattooed Arm – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Tattooed Arm – cortometraggio del 1913 diretto da Wallace Reid